Jonathan Rodríguez puede referirse a:

 Jonathan Rodríguez (1993-), futbolista uruguayo;
 Jonathan Rodríguez (1994-), futbolista argentino;
 Jonathan Rodríguez (1986-), futbolista colombiano;
 Jonathan Rodríguez (1987-), jugador de baloncesto puertorriqueño.